Vola ima više značenja:
 Vola (Frozinone)
 Vola (Napulj)